Боеви́к:

Исторические значения
 Боевик — член боевой дружины, в боевой организации революционной партии.
 Боевик — тип самолёта для штурмовки наземных целей, в соответствии с уставом Красной армии (1928 год), позже штурмовик.
 Боевик (он же «хит», «гвоздь», «шлягер») — песня, фильм, спектакль или номер, пользующийся большим успехом у публики, «проходящий на ура», рекордсмен кассовых сборов.

Современные значения
 Боевик — участник незаконной вооружённой организации (организованной преступной группировки, террористической организации и т. п.).
 Боевик — часть заряда взрывчатого вещества, предназначенная для возбуждения детонации основного заряда.
 Боевик (action) — жанр литературы и кино, в котором большое внимание уделяется битвам, дракам, погоням.
 Боевик — другое название жанра видеоигр Action.

Топонимы
 Боевик — село в Брянской области
 Боевик — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Боевик — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

См. также 
 Незаконный комбатант
 Наёмник

Примечания